A 2022. évi téli olimpiai játékokon a vegyes páros curlingtornát a Pekingi Nemzeti Vízi Központban rendezik február 2. és 8. között. A tornán 10 nemzet csapata vett részt. Az aranyérmet az olasz Stefania Constantini, Amos Mosaner páros nyerte.

Lebonyolítás 
A 10 csapat egyetlen csoportban körmérkőzést játszott, minden csapat 9 mérkőzést, összesen 13 fordulóban. A csoport első négy helyezettje az elődöntőbe jutott, ahol a csoportkör 1. helyezettje a 4. helyezettel, valamint a 2. helyezett a 3. helyezettel játszott. Az elődöntőből a két győztes jutott tovább a döntőbe, a két vesztes a bronzéremért mérkőzött.

Csapatok 
A csapatok egy férfi és egy női tagból álltak. Az egyik tag az 1. és 5., a másik tag a 2., 3., 4. követ lökte.

Csoportkör 

A kalapács azt a csapatot jelzi, amelyik az első endben az utolsó követ lökte.

Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatók.

1. forduló 
 február 2., 20:05 (13:05)

2. forduló 
 február 3., 9:05 (2:05)

3. forduló 
 február 3., 14:05 (7:05)

4. forduló 
 február 3., 20:05 (13:05)

5. forduló 
 február 4., 8:35 (1:35)

6. forduló 
 február 4., 13:35 (6:35)

7. forduló 
 február 5., 9:05 (2:05)

8. forduló 
 február 5., 14:05 (7:05)

9. forduló 
 február 5., 20:05 (13:05)

10. forduló 
 február 6., 9:05 (2:05)

11. forduló 
 február 6., 14:05 (7:05)

12. forduló 
 február 6., 20:05 (13:05)

13. forduló 
 február 7., 9:05 (2:05)

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntők 
 február 7., 20:05 (13:05)

Bronzmérkőzés 
 február 8., 14:05 (7:05)

Döntő 
 február 8., 20:05 (13:05)

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

Curling a 2022. évi téli olimpiai játékokon